Carlo Maria Giulini (1914-2005), chef d'orchestre italien ;
 Giorgio Giulini (1714-1780), historien italien.